Robert Carswell peut faire référence à:

 Robert Carswell, baron Carswell (1934-), ancien Lord of Appeal in Ordinary
  (1936-), joueur de cricket néo-zélandais
  MP pour Wallingford
  (1793–1857), le premier illustrateur de la sclérose en plaques
  (1978-), joueur de football américain
  (1950-), militant de la langue et de la culture mannoise